

Nom de famille 

 Adane Girma, chanteur et musicien éthiopien
 Alula Girma, footballeur éthiopien
 Belachew Girma, professeur de rire
 Lamecha Girma (né en 2000), athlète éthiopien
 Naomi Girma (née en 2000), footballeuse américaine

Prénom 

On trouve notamment
 Girma Ashenafi (né en 1982), footballeur éthiopien
 Girma Tekle, footballeur éthiopien
 Girma Wolde-Giorgis (né en 1924), président de la république éthiopienne